Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Bob Hewitt 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (secondo turno)
 Björn Borg (quarti di finale)
 Tom Okker (primo turno)
 Bob Hewitt (finale)

 Kim Warwick (secondo turno)
 Onny Parun (secondo turno)
 Bob Giltinan (primo turno)
 Patrice Dominguez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1975